En Pologne, Kawęczyn peut désigner :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Kawęczyn, village 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kawęczyn, village du powiat d'Inowrocław
 Kawęczyn, village du powiat de Toruń 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kawęczyn, gmina du powiat de Turek
 Kawęczyn, village du powiat de Turek 
 Kawęczyn, village du powiat de Września

dans la voïvodie de Łódź
 Kawęczyn, village du powiat de Piotrków
 Kawęczyn, village du powiat de Radomsko 
 Kawęczyn, village du powiat de Skierniewice 
 Kawęczyn, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki 

dans la voïvodie de Lublin
 Kawęczyn, village du powiat de Janów Lubelski
 Kawęczyn, village du powiat d'Opole Lubelskie 
 Kawęczyn, village du powiat de Ryki 
 Kawęczyn, village du powiat de Świdnik 
 Kawęczyn, village du powiat de Zamość 

dans la voïvodie de Mazovie
 Kawęczyn, village du powiat de Garwolin 
 Kawęczyn, village du powiat de Sochaczew
 Kawęczyn, village de la gmina de Konstancin-Jeziorna 
 Kawęczyn, village de la gmina de Tarczyn 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Kawęczyn, village du powiat de Busko
 Kawęczyn, village du powiat de Jędrzejów